Långgrundet (oost), een Zweeds eilandje behorend tot de Kalix-archipel, of
Långgrundet (west), een ander eilandje in de Kalix-archipel.